«Диллинджер мёртв» — кинофильм. Приз МКФ (Венеция).

Сюжет 
Главк случайно находит завёрнутый в газету старый револьвер с золотой цепочкой, на газете — фотографии легендарного американского грабителя банков Диллинджера. Кадры перемежаются документальными врезками с Диллинджером, а Главк готовит ужин и чистит револьвер в течение 20 минут, не говоря ни слова. На экране телевизора тысячи труб коптят небо, тореадор ведёт смертельную игру с быком. Всё это наращивает ощущение какой-то абсурдно-гротесковой безысходности, обречённости и тревоги. Искажённые лица в кривых зеркалах под весёлую музыку, но зрителю невесело. На 59-й минуте револьвер почищен, а на 69-й Главк ложится с ним в постель не к жене, а к горничной, живущей с ним в одной квартире. На 75-й минуте он находит патроны и заряжает ими весело раскрашенный револьвер… И револьвер действительно стреляет.

В ролях 
 Мишель Пикколи — Главк
 Анита Палленберг — жена
 Анни Жирардо — горничная

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 1969 года